Villers-la-Ville (Bèlgica), municipi al Brabant Való 
 Villers-la-Ville (Alt Saona) municipi a l'Alt Saona (França)